Mistrovství světa v plavání v roce 2007 bylo v pořadí dvanáctým světovým šampionátem v plaveckých sportech, který byl pořádán pod záštitou Mezinárodní plavecké federace (FINA). Konalo se ve dnech 17. března až 1. dubna 2007 v australském Melbourne. Austrálie se stala pořadatelem mistrovství světa již potřetí, předtím dvakrát hostil šampionát město Perth (v letech 1991 a 1998).
O pořadateli bylo rozhodnuto v roce 2003, když Melbourne porazilo nabídku Dubaje v poměru hlasů 15:6. 
Závody v bazénových disciplínách se konaly v upravené Rod-Laver-Areně, skoky do vody a vodní pólo v Melbourne Sports and Aquatic Centre a závody dálkového plavání v zátoce St Kilda.

Medailové pořadí 

 v závodě na 100 m volný způsob mužů byly uděleny dvě zlaté a žádná stříbrná medaile
 v závodě na 200 m prsa žen byly uděleny dvě stříbrné a žádná bronzová medaile
 Oussama Mellouli (Tunisko) původní vítěz na 800 m volný styl a stříbrný medailista na 400 m volný styl, byl v září 2007 pro pozitivní dopingový nález diskvalifikován

Plavání muži

Volný styl

50 m volný styl 
Finále 31. března

100 m volný styl 
Finále 29. března

 Filippo Magnini (ITA) a Brent Hayden (CAN) dosáhli stejného času a byly proto uděleny dvě zlaté medaile

200 m volný styl 
Finále 27. března

 Michael Phelps (USA) v závodě překonal světový rekord i rekord mistrovství světa

400 m volný styl 
Finále 25. března

800 m volný styl 
Finále 28. března

1500 m volný styl 
Finále 1. dubna

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 26. března

100 m motýlek 
Finále 31. března

200 m motýlek 
Finále 28. března

 Michael Phelps (USA) překonal světový rekord i rekord mistrovství

Znak

50 m znak 
Finále 1. dubna

100 m znak 
Finále 27. března

 Aaron Peirsol (USA) zlepšil svůj vlastní dosavadní světový rekord ( 53,17) a rekord mistrovství světa z předchozího dne, který vytvořil Ryan Lochte (53,51 v semifinále)

200 m znak 
Finále 30. března

 Ryan Lochte (USA) zlepšil světový rekord (dosud 1:54,44) a rekord mistrovství (1:54,66 v rozplavbě) svého krajana Aarona Peirsola

Prsa

50 m prsa 
Finále 28. března

100 m prsa 
Finále 26. března

200 m prsa 
Finále 30. března

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 29. března

 Michael Phelps (USA) zlepšil vlastní světový rekord (dosud 1:55,84) a rekord mistrovství (dosud 1:56,04)
 László Cseh (HUN) zlepšil vlastní evropský rekord (dosud 1:57,61)

400 m polohový závod 
Finále 1. dubna

 Michael Phelps (USA) zlepšil vlastní světový rekord (dosud 4:08,26) a rekord mistrovství (dosud 4:09,09).

 Oussama Mellouli (Tunisko) byl dodatečně diskvalifikován na základě pozitivního dopingového nálezu

Štafeta

4 x 100 m volný styl 
Finále 25. března

 štafeta USA zlepšila vlastní rekord mistrovství (dosud 3:13,77).

4 x 200 m volný styl 
Finále 30. března

 štafety Japonska a Polska skončily stejným časem na 7. místě
 štafeta USA zlepšila světový rekord i rekord mistrovství , dosud oba drženy štafetou Austrálie časem 7:04,66

4 x 100 m polohový závod 
Finále 1. dubna

 Favorizovaná štafeta USA byla po chybné předávce diskvalifikovaná.

Dálkové plavání

5 kilometrů 
18. března

10 kilometrů 
21. března 
O vítězi se rozhodlo až na základě cílové fotografie – poprvé v historii dálkového plavání, rozhodlo šest setin sekundy

25 kilometrů 
25. března

Plavání ženy

Volný styl

50 m volný styl 
Finále 1. dubna

100 m volný styl 
Finále 30. března

 Lisbeth Lentonová (AUS zlepšila rekord mistrovství, který držela Natalie Coughlinová (USA)

200 m volný styl 
Finále 28. března

 Laure Manaudouová (FRA) zlepšila světový rekord a rekord mistrovství, který předtím vytvořila Federica Pellegriniová (ITA v semifinále (její čas 1:56,47)

400 m volný styl 
Finále 25. března

 Laure Manaudouová (FRA) zlepšila svůj dosavadní světový rekord i rekord mistrovství (dosud 4:05,29)

800 m volný styl 
Finále 31. března

 Kate Zieglerová (USA) zlepšila rekord mistrovství, který držela Hannah Stockbauerová (GER) (dosud 8:23,66)

1500 m volný styl 
Finále 27. března

 Kate Ziegler (USA) zlepšila rekord mistrovství, který držela Hannah Stockbauerová (GER) (dosud 16:00,18)
 Flavia Rigamontiová (SUI) zlepšila evropský rekord, který držela Hannah Stockbauerová (GER) (dosud 16:00,18)

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 31. března

100 m motýlek 
Finále 26. března

 Lisbeth Lentonová (AUS) zlepšila rekord mistrovství, který dosud držela Jessicah Schipperová (AUS) časem 57,23

200 m motýlek 
Finále 29. března

Znak

50 m znak 
Finále 29. března

 Leila Vaziriová (USA) zlepšila svůj světový rekordi rekord mistrovství, který vytvořila v předtím v semifinále

100 m znak 
Finále 27. března

 Natalie Coughlinová (USA) zlepšila svůj vlastní světový rekord z 13. srpna 2002 (dosud 0:59,58) i vlastní rekord mistrovství (dosud 1:00,00)
 Laure Manaudouová (FRA) zlepšila evropský rekord Diany Mocanuové (ROM) (dosud 1:00,21)

200 m znak 
Finále 31. března

 Margaret Hoelzerová (USA) zlepšila rekord mistrovství, který dosud držela He Cihong (CHN) (dosud: 2:07,40).

Prsa

50 m prsa 
Finále 1. dubna

100 m prsa 
Finále 27. března

 Leisel Jonesová (AUS) zlepšila rekord mistrovství Jessiky Hardyové (USA), dosud 1:06,20
 Anna Chlistunová (UKR) zlepšila evropský rekord Emmy Igelströmové (SWE)

200 m prsa 
Finále 30. března

 Kirsty Balfourová (GBR) a Megan Jendricková (USA) získaly obě stříbrnou medaili, když dosáhly stejného času

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 26. března

 Katie Hoffová (USA) zlepšila vlastní rekord mistrovství (dosud 2:10,41)

400 m polohový závod 
Finále 1. dubna

 Katie Hoffová (USA) zlepšila světový rekord Jany Kločkovové (UKR) (dosud: 4:33,59) i vlastní rekord mistrovství (dosud: 4:36,07)

Štafeta

4 x 100 m volný styl 
Finále 25. března

 Štafeta Austrálie zlepšila vlastní rekord mistrovství (dosud 3:37,32)

4 x 200 m volný styl 
Finále 29. března

 Štafeta USA zlepšila světový rekord (dosud GER 7:50,82) i vlastní rekord mistrovství (dosud 7:53,70).

4 x 100 m polohový závod 
Finále 31. března

 Štafeta Austrálie zlepšila vlastní světový rekord (dosud 3:56,30) i vlastní rekord mistrovství (dosud 3:57,47).

Dálkové plavání

5 kilometrů 
18. března

10 kilometrů 
20. března

25 kilometrů 
24. a 25. března

Závod byl 24. března pro silný vítr a vlnobití po 12,5 km přerušen a pokračoval 25. března, kdy závodnice startovaly v časových odstupech z předchozího dne

Synchronizované plavání 
Poprvé v historii mistrovství světa se hodnotily jako samostatné disciplíny technické a volné programy. Nově byla hodnocena kombinace.

Kombinace 
Finále 18. března

Sólo (technický program) 
Finále 19. března

Duety (technický program) 
Finále 20. března

Týmy (technický program) 
Finále 21. března

Sólo (volný program) 
Finále 22. března

Duety (volný program) 
Finále 23. března

Týmy (volný program) 
Finále 24. března

Skoky muži

1 metr 
Finále 21. března

3 metry 
Finále 23. března

10 metrů 
Finále 25. března

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 19. března

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 26. března

Skoky ženy

1 metr 
Finále 23. března

3 metry 
Finále 25. března

10 metrů 
Finále 21. března

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 26. března

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 19. března

Vodní pólo muži 

 Finále
 CRO – HUN 9:8 (po prodl.)
 Utkání o 3. místo
 SRB – ESP 17:18 (na penalty)
 Utkání o 5. místo
 GRE – ITA 15:16 (na penalty)
 Utkání o 7. místo
 RUS – GER 11:8

Vodní pólo ženy 

 Finále
 AUS – USA 5:6
 Utkání o 3. místo
 RUS – HUN 9:8
 Utkání o 5. místo
 ITA – CAN 7:3
 Utkání o 7. místo
 GRE – ESP 9:11

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Kompletní výsledky mistrovství světa 

2007
Plavání v roce 2007
Sport v Austrálii v roce 2007
Plavání v Austrálii
Sport v Melbourne
Sportovní události v Austrálii